Сезон 2019 года — это 100-й по счету сезон в истории Национальной Футбольной Лиги. Игры начались 5 сентября 2019 года, с ежегодной кик-офф игры.

Изменения в составах команд 
Официально сезон стартовал 14 марта 2019 года. Начиная с 12 марта клубам разрешено связываться с игроками и их агентами и предлагать контракты.

Драфт 

Драфт прошёл с 25 по 27 апреля в городе Нашвилле на AT&T Stadium.

Регулярный сезон 
Игровая формула
Под игровой формулой в НФЛ подразумевается, то что каждая команда из дивизиона проведёт по две встречи (одну дома, одну на выезде) с тремя другими командами. В дополнение, каждая команда сыграет против четырёх команд другого дивизиона из другой конференции. Подобная формула меняется каждый год.

На этот сезон была следующая формула:

Дивизионы 
АФК = Американская футбольная конференция, НФК = Национальная футбольная конференция

Конференции

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт НФЛ
 NFL 100 | NFL.com

НФЛ в сезоне 2019
Сезоны НФЛ